Die 11. Division sind folgende militärische Einheiten auf Ebene der Division:

Infanterie-Verbände 
  11. Division (Deutsches Kaiserreich)
  11. Reserve-Division (Deutsches Kaiserreich)
  11. Landwehr-Division (Deutsches Kaiserreich)
  11. Königlich Bayerische Division
  11. Infanterie-Division (Wehrmacht)
  11. Luftwaffen-Felddivision
  11. motorisierte Schützendivision der Nationalen Volksarmee der DDR
  11. Division (Japanisches Kaiserreich), Verband des Kaiserlich Japanischen Heeres
  11. Infanteriedivision (Osmanisches Reich)
  11. Kaukasische Infanteriedivision, Verband der Osmanischen Armee
  11. Infanterietruppendivision, Verband der k.u.k. Armee
  11. Division (Königreich Italien)
  11. Division (Commonwealth der Philippinen), verteidigte Nord-Luzon während des Pazifikkrieges
  11th Indian Division, eine indische Division Britisch-Indiens, die im Ersten Weltkrieg kämpfte
  11th Indian Infantry Division, eine indische Division, die 1940 in Britisch-Indien aufgestellt und 1942 vernichtet wurde
  11. Division (Irak), eine Einheit der irakischen Armee
  11. Division (Zweite Spanische Republik), Verband der Republikanischen Armee
  11th Light Infantry Division (Myanmar)

Kavallerie-Verbände 
  11. Kavalleriedivision (Sowjetunion) der Ersten Roten Reiterarmee
  11. Garde-Kavalleriedivision (Sowjetunion), 1945 in Österreich eingesetzt

Fallschirmjäger- und Luftlande-Verbände 
  11. Fallschirmjäger-Division (Wehrmacht)
  11th Airborne Division (Vereinigte Staaten)

Gepanzerte Verbände 
  11. SS-Freiwilligen-Panzergrenadier-Division „Nordland“

Verbände Luftstreitkräfte 
  11. Flieger-Division (Wehrmacht)
  11. Luft-Division (Japanisches Kaiserreich)

Sonstige Verbände 
  11. Flak-Division (Wehrmacht)
  Mechanisierte Division 11

Liste militärischer Divisionen nach Nummern